(par ordre chronologique des naissances)
 Jacques Bernus (1650-1728), sculpteur français.
 Marie Antoinette Bernus dite Luce Fabiole (1892-1982), actrice française ;
Suzanne Bernus (1928-1990), ethnologue et africaniste française.